

Carriera

Vita privata 
È nipote del pugile Giacobbe Fragomeni, campione del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri, nonché vincitore nel 2016 del reality show L'isola dei famosi.

Note 

 Moscatiello VS Malignaggi

 Moscatiello VS Bundu

Voci correlate 
 Campionato italiano di pugilato professionisti maschile dei pesi welter

Collegamenti esterni 

 http://boxrec.com/en/boxer/471685
 https://web.archive.org/web/20181022033513/https://www.opisince82.com/fighters